20 Y.O. — девятый студийный альбом американской певицы Джанет Джексон, изданный на лейбле Virgin America и выпущенный 20 сентября 2006 года в Японии, 22 сентября во всём мире, и 26 сентября в Канаде и США. Он дебютировал на второй позиции в чарте Billboard 200 с 297 тыс. проданных в первую неделю копий, став восьмым подряд альбомом Джанет Джексон, попавшим в первую тройку чарта, и вторым подряд альбомом, занявшим второе место; он также стал восьмым подряд платиновым альбомом певицы. За альбом 20 Y.O. Джанет Джексон была номинирована на премию «Грэмми» в номинации «Лучший современный ритм-н-блюз». Альбом был принят лучше, чем Damita Jo, но по-прежнему прохладно. Был также проведён конкурс Design Me, где желающие, используя фотографии Джанет Джексон, лично отобранные самой певицей, могли создать свой вариант обложки альбома. По результатам конкурса четыре работы были использованы в качестве обложек стандартной версии альбома. С выпуском этого альбома завершилось многолетнее сотрудничество Джанет Джексон и лейбла Virgin Records.

Создание 
В 2004 году был выпущен ожидаемый альбом Damita Jo. Повышенное внимание прессы позволило альбому сразу занять лидирующие позиции в чартах, однако из-за слабой поддержки радиостанциями ни один из синглов не стал хитом. В конце года Джанет Джексон объявила, что в следующем, 2005 году начнёт работу над очередным альбомом. Это привлекло её тогдашнего бой-френда Джермейна Дюпри, который был назначен исполнительным продюсером проекта в дополнение к мощной команде продюсеров. Она захотела создать современную запись, вернувшись к музыке и звуку, сделавшим её знаменитой, в духе танцевального альбома 1986 года Control.

Пока большая часть альбома записывалась на студии Дюпри в Атланте, Джексон снова пригласила продюсеров Джимми Джема и Терри Льюиса для работы над альбомом в Лос-Анджелесе. Джексон также работала в студии с Dr. Dre, Канье Уэстом, Кваме и Track Starz, однако ни одна из песен, записанных с ними, не попала в окончательную версию альбома.

Список композиций

Чарты и сертификация

Еженедельные чарты

Сертификация

Итоговые чарты

Примечания 

Альбомы, спродюсированные No I.D.